Джули Энн Эмери (; род. , Кроссвиль, Теннесси, США) — американская актриса, известная своими ролями во множестве сериалов, таких как «Скорая помощь», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Декстер» и других. В 2005 году сыграла подругу главной героини в комедии «Правила съёма: Метод Хитча».

Ранние годы 
Джули Энн Эмери родилась в маленьком городке Кроссвиль, штат Теннесси, в семье Гари Эмери — молочный фермер, и Дженис Филдс — компьютерный аналитик. В совсем ещё юном возрасте она стала интересоваться актёрским искусством, и уже в возрасте 16 лет появилась на театральной сцене в большом школьном спектакле. После этого она 2 года участвовала в различных постановках, а потом, имея за спиной некоторый опыт, поступила в Вебстерскую консерваторию (сейчас Вебстерский университет) Сент-Луиса, штат Миссури. Отучившись там, Джули играла в театрах Чикаго, Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

Карьера 
Её дебютом на экране стал в 2002 году сериал «Скорая помощь», где Джули Энн исполнила эпизодическую роль выездного врача Никки. После этого она регулярно и до сих пор появляется в эпизодах многих сериалов, из которых самыми известными для нас являются «C.S.I.: Место преступления Майами», «Похищенные», «Говорящая с призраками», «Декстер» и «Лучше звоните Солу».

Личная жизнь 
Джули Энн замужем за бродвейским актёром Кевином Эрли, с которым живёт в Лос-Анджелесе.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Выпускники Вебстерского университета